Strong kan syfta på:

Antarktis 

 Mount Strong,

Kanada 

 Strong, Ontario, kommun,

USA 

 Strong, Arkansas, ort, Union County, 
 Strong, Maine, ort, Franklin County, 
 Strong, Pennsylvania, ort, Northumberland County,